Манфред Фюльзак (; род. , ) — австрийский социолог.

Биография 
Последователь Никласа Лумана. Преподаёт в Венском университете такие дисциплины, как социология, философия, история труда, социальная теория и развитие русского общества.

Некоторые книги Фюльзака 
 «Работа». («Arbeit») Manfred Füllsack; UTB-Verlag, Stuttgart, 29. April 2009, ISBN 978-3-8252-3235-1
 Verwerfungen moderner Arbeit. Zum Formwandel des Produktiven. 2008. ISBN 978-3-89942-874-2
 Глобальное социальное обеспечение: безусловный основной доход — во всем мире? (Globale soziale Sicherheit: Grundeinkommen — weltweit?), Avinus Verlag, 2. Mai 2006, Berlin. ISBN 978-3-930064-61-8
 Zuviel Wissen? Zur Wertschätzung von Arbeit und Wissen in der Moderne. 2006 Berlin. ISBN 3-930064-62-6
 Auf- und Abklärung. Grundlegung einer Ökonomie gesellschaftlicher Problemlösungskapazitäten. 2003 Aachen. ISBN 978-3-8322-0979-7
 Leben ohne zu arbeiten? Zur Sozialtheorie des Grundeinkommens. 2002 Berlin. ISBN 978-3-930064-07-6

Примечания

Ссылки 
 homepage.univie.ac.at // Страница проф. Фюльзака на сайте Венского университета (на немецком языке)
 Манфред Фюльзак: «Утопический перфекционизм. Размышления на тему основного дохода в глобализированном мире» // Статья из сборника «Идея освобождающего безусловного основного дохода» (на русском языке)
 Книги Фюльзака // В каталоге Немецкой национальной библиотеки (на немецком языке)

Социологи Австрии
Социологи по алфавиту